singleton – w teorii mnogości zbiór jednoelementowy; wyraz jest kalką z języka angielskiego i nie jest powszechnie używany;
 singleton – w informatyce wzorzec projektowy zbudowany z dostępnego publicznie obiektu będącego jedyną instancją danej klasy;
 singleton – w grach karcianych karta lub ogólnie kolor, w którym gracz ma jedną kartę;
 singleton – jedna ze szkockich marek single malt whisky;
 Singleton – miejscowość w Australii w stanie Nowa Południowa Walia.
W Wielkiej Brytanii:
 Singleton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Singleton – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)